En sortant de l'école peut désigner :

 En sortant de l'école, un poème de Jacques Prévert paru en 1946
 En sortant de l'école, la version chantée du poème de Jacques Prévert, mise en musique par Joseph Kosma en 1946
 En sortant de l'école, une série de courts métrages français consacrés à des poèmes